Kleszczewo (gromada w powiecie oleckim)
 Kleszczewo (gromada w powiecie średzkim)

także:
 Kleszczewo Kościerskie (gromada) (powiat starogardzki)